Уси — городской округ в провинции Цзянсу КНР.
 Уси (уезд, Чагандо) — уезд (кун) в провинции Чагандо, Северная Корея.
 Уси (уезд, Чунцин) — уезд в городе Чунцин, Китайская Народная Республика.

См. также 
 Усси